Список пап — в католических религиозно-политических институтах папства (Рим) и антипапства (Рим, Авиньон и Пиза) .

 Список римских пап и антипап
 Список римских пап из Германии
 Список римских пап из Франции
 Папы римские из Сирии
 Список пап из рода Теофилактов
  — графически-временно́е представление.
 Пророчество о папах (1595) — список от Целестина II (1143—1144) до Франциска (2013—год Второго пришествия).

См. также 
 Папа
 Имена римских пап | Авиньонское пленение пап
 Седевакантизм и Sede Vacante — периоды вакансии папского престола.
 Порнократия (904—963 годы)